La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli nella stagione 1953-1954.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Per le regioni come il Friuli cui erano assegnati multipli gironi, era prevista la disputa delle finali per l'assegnazione del titolo di campione assoluto della lega regionale.

Ubicazione 

Composizione Girone A:	
 Cividalese	
 Fossalon
 Gradese 
 Latisanese	
 Manzanese
 Palmanova
 Pieris
 Pozzuolo
 Pro Cervignano
 Pro Gonars
 Pro Tolmezzo
 Sangiorgina
 San Gottardo
 Spilimbergo
 Stabilimenti Industriali (ASSI)
 Turriaco

Composizione Girone B:
 ACEGAT
 Aquila
 Cantieri Riuniti Dell'Adriatico	
 Cormonese
 Itala	
 Juventina
 Marianese
 Monfalconese	
 Muggesana	
 Ponziana
 Postelegrafonici	
 Pro Romans
 Ronchi
 Sagrado
 San Canciano
 San Lorenzo

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali e promosso in IV Serie.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Palmanova e Manzanese una partita in meno.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali e promosso in IV Serie.
      Retrocesso in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Verdetti
 Postelegrafonici rinuncia alla promozione perché non in linea coi parametri economici richiesti.

Calendario

Finali per il titolo regionale 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.05.1954|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|?.?.1954

|-

Note

Bibliografia 
Libri:
 Annuario 1953-1954 della F.I.G.C. - Roma (1954)
Giornali:
 Le Ultime Notizie, di Trieste, stagione 1953-1954, consultabile online.
 Giornale di Trieste, stagione 1953-1954, consultabile online.

Friuli